Centralskolan kan syfta på:

Skolor i Sverige 
Centralskolan, Staffanstorp
Centralskolan, Kristianstad  
Centralskolan – fram till 1966 namn på en skola i Huskvarna, se Dalinskolan
Centralskolan, Märsta
Centralskolan – tidigare namn på en skola i Götene, se Prästgårdsskolan
Centralskolan – en tidigare  skolbyggnad i Uppsala, se Prinsens skola 
Gamla Centralskolan i Gällivare

Skolor i Finland 
 Centralskolan, Kronoby – lågstadium i Kronoby

TV-serier 
 *Centralskolan (TV-serie) – en komediserie på SVT1